Kalynowe (; ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 1400 Einwohnern (2010).

Das 1622 erstmals erwähnte Dorf hieß zwischen 1938 und 2016 Tschapajewka () und ist die einzige Ortschaft der Landratsgemeinde.

Kalynowe liegt im Dneprhochland auf  Höhe am Ufer des Hnylyj Tikytsch 23 km südlich vom Rajonzentrum Taraschtscha und 18 km östlich von Stawyschtsche.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Ort in der Oblast Kiew
Ersterwähnung 1622
Rajon Taraschtscha